Benvenuti je priimek več oseb:    
 Giovanni Antonio Benvenuti, italijanski rimskokatoliški škof in kardinal
 Nino Benvenuti, italijanski boksar
 Tina Benvenuti